Mikołaj Ossoliński – rotmistrz
 Mikołaj Ossoliński (zm. 1653) – starosta wojnicki
 Mikołaj Ossoliński (1599-1663) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, starosta piotrkowski
 Mikołaj Ossoliński (zm. 1716) – podczaszy żydaczowski, cześnik latyczowski